Cauwenbergh ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Van Cauwenbergh (* 1958), belgischer Tänzer und Choreograf
 Jean Marie Van Cauwenbergh (1879–1950), Weihbischof in Mecheln